Intermountain West – area degli Stati Uniti d'America occidentali
 Intermountain Aviation – compagnia aerea statunitense
 Intermountain Healthcare – azienda sanitaria statunitense
 Intermountain Manufacturing Company – compagnia aerea statunitense
 Intermountain Power Plant – centrale elettrica di Delta, nello Utah, negli Stati Uniti d'America
 Intermountain Indian School – scuola di Brigham City, nello Utah, negli Stati Uniti d'America